Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Lanaudière

Berthierville

La Visitation-de-l'Île-Dupas

Mandeville

Mascouche

Saint-Alphonse-Rodriguez

Saint-Charles-Borromée

Saint-Côme

Saint-Cuthbert

Saint-Gabriel-de-Brandon

Saint-Ignace-de-Loyola

Saint-Norbert

Saint-Roch-de-l'Achigan

Saint-Zénon

Sainte-Béatrix

Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Sainte-Geneviève-de-Berthier

Sainte-Julienne

Sainte-Marcelline-de-Kildare

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Lanaudière
Histoire de Lanaudière
 Résultat